Владимир Харитонов:
 Харитонов, Владимир Гаврилович (1920—1981) — советский поэт, автор текстов песен.
 Харитонов, Владимир Дмитриевич (1941—2020) — советский и российский учёный в области технологии производства молочных продуктов, академик РАН.
 Харитонов, Владимир Михайлович (1919—1996) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.